Kumpelkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumpelkari (ö i Nystadsregionen, lat 60,74, long 21,30), Egentliga Finland, 
 Kumpelkari (ö i Nystadsregionen, lat 60,51, long 21,51), Egentliga Finland, 
 Kumpelkari (ö i Nystadsregionen, lat 60,49, long 21,27), Egentliga Finland, 
 Kumpelkari (ö i Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar